«Be Prepared» — песня из мультфильма «Король Лев»

«Be Prepared» также может означать:

 «Be Prepared» — девиз скаутского движения.
 «Be Prepared» — песня из альбома «Songs by Tom Lehrer».
 «Be Prepared (песня Тима Роджерса)» — песня жанре альтернативного рока.
 «Be Prepared» — эпизод сериала «Такая Рейвен».